Redefine – album dei Soil del 2004
 Redefine – singolo di Trentemøller del 2016